Kristy Jaeckel (née en 1989), joueuse de volley-ball américaine ;
 Richard Jaeckel (1926-1997), acteur américain.
Patronyme allemand